Colonia Santa Anita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Santa Anita, Zacatecas, Fresnillo, 
 Colonia Santa Anita, Guerrero, Malinaltepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar